Жу́ра () — село в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской республики.
До трассы Рыбница—Тирасполь 5 км. Расстояние до районного центра Рыбница — 30 км. Расстояние до Кишинева — 75 км.

В 2006 году открылась газораспределительная станция, которая позволит полностью газифицировать село.

В селе установлен памятник воину-освободителю в виде советского солдата с автоматом ППШ и плитами, на которых высечены фамилии жителей села, погибших в боях за Родину.

Расположено у одной из самых живописных излучин Днестра в Молдове. На противоположном обрывистом берегу реки располагается лесной природный заповедник Коблень, включающий участок реликтового леса с многочисленными видами редких животных и птиц, в том числе занесенных в Красную Книгу.

Примечания

Топографические карты

Фотографии 

Населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики
Рыбницкий район